Divišov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Divišov, Městys im Okres Benešov
Divišov, Ortsteil von Bystřice nad Pernštejnem, Okres Žďár nad Sázavou
Divišov, Ortsteil von Sušice, Okres Klatovy